Lara Arruabarrena Vecino e Renata Voráčová erano le campionesse uscenti dell'edizione disputata nel 2019, ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Irina Maria Bara e Ekaterine Gorgodze hanno sconfitto Katarzyna Piter e Mayar Sherif con il punteggio di 6-3, 2-6, [10-7].

Teste di serie 

  Astra Sharma /  Rosalie van der Hoek (quarti di finale)
  Vivian Heisen /  Kimberley Zimmermann (semifinale)

  Katarzyna Piter /  Mayar Sherif (finale)
  Irina Maria Bara /  Ekaterine Gorgodze (Campionessa)

Wildcard 

  Nastasja Schunk /  Alexandra Vecic (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Liqui Moly Open 2021